Schwarzaubach heißen folgende geographische Objekte:

 Schwarzaubach (Almbach), rechter Zufluss des Almbachs oder der Oberalm beim Wiestalstausee, Flachgau, Land Salzburg
 Schwarzau (Maltsch), deutscher Oberlaufname der Černá im Böhmerwald in Böhmen und Oberösterreich
 Schwarzaubach (Mur), linker Zufluss der Mur bei Weitersfeld an der Mur, Südoststeiermark, Steiermark
 Schwarzaubach (Naarn), linker Oberlauf der Großen Naarn bis Königswiesen im Mühlviertel, Oberösterreich
 Schwarzaubach (Schindlbach), im Almtal, Oberösterreich
 Schwarzaubach (Weitenbach), rechter Zufluss des Weitenbachs bei Eitental, Marktgemeinde Weiten, Bezirk Melk, Niederösterreich

Siehe auch:
 Schwarzau